Камењице могу бити:

 Камењице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка
 Камењице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка

Види још 
 Каменице (вишезначна одредница)